Das Internationaux de Strasbourg 1990 war ein Tennisturnier der Damen in Straßburg. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 21. bis 27. Mai 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
1990